Ladefoged ist der Name folgender Personen:

 Frederik Ladefoged (* 1996), dänischer Handballspieler
 Peter Ladefoged (1925–2006), britischer Phonetiker